Оливер Вуд — персона:

 Оливер Вуд (1942—2023) — английский кинооператор и актёр.
 Оливер Вуд — персонаж книг и фильмов о Гарри Поттере.